Густав аф Гейерстам (; 5 января 1858, Вестманланд — 6 марта 1909, Стокгольм) — шведский ,  и общественный деятель.

Как и его соотечественник и личный друг Август Стриндберг, пользовался европейской известностью.

Биография 
Представитель дворянского рода, выходцев из Австрии. В годы студенчества был связан с кружками радикально настроенной молодежи. Литературную работу начал как . Был связан с литературным движением «Молодая Швеция» (Det unga Sverige). Писал произведения, вдохновленные философией и эстетикой критического реализма и натурализма, в том числе посвящённые социальным проблемам романы «Erik Grane» (1885), «Pastor Hallin» (1887) и рассказы на сельскую тематику «Fattigt folk» («Бедные люди»). В более поздних его романах, в том числе «Medusas huvud» («Голова Медузы», 1895), индивидуалистические тенденции вышли на первый план. В 1900 году писатель опубликовал психологический и символический роман «Boken on lillebror» («Книга о маленьком брате»), он также написал ряд комедий.

В разное время являлся декадентом, последовательным реалистом, мистиком, не раз впадал в крайности и поражал неожиданными отступлениями от прежней своей манеры. Чем-то болезненным веет от таких его произведений, как «Голова Медузы» или «Борьба за любовь». В «Книге о маленьком брате», наоборот, Г. Гейерстам сумел тепло и правдиво изобразить детский мир и детскую психологию.

Один из лучших романов Гейерстама — «Комедия брака»; здесь автор обнаруживает тонкое психологическое чутье, наблюдательность, остроумие, знание жизни. В романе «Nals Thufvesson Moder» автор погружается в область ненормального, извращённого, местами пользуясь недостаточно художественными средствами. «Själarnes Kamp» («Борьба душ») рисует нравы столичной и вообще городской денежной аристократии.

Много работал для театра. Написал ряд комедий и драм, преимущественно из народной жизни: «Свекор» (1888), «Олеон и его жена», «Большой класс и маленький класс» и др. В 1892 выпустил сборник сатирических стихотворений и ряд литературно-критических статей, составивших два тома (1883 и 1894). Личные воспоминания автора напечатаны в «Bouncers mânasnäften» (Ungdomsförsök Mannen, 1908). Романы и новеллы Г. Гейерстама пользовались большой популярностью как в Швеции, так и за границей. Многие из его книг ещё при жизни были переведены на немецкий язык, а одна из них, «Äktenskapets komedi» (1898), была высоко оценена Райнером Рильке.

Похоронен на кладбище Норра бегравнингсплатсен (Северном кладбище).

Примечания

Литература 
 Wielka Encyklopedia PWN red. Jan Wojnowski, Warszawa 2002, t. 10, s. 25.

Ссылки 
 
 Lib.Ru/Классика: Гейерстам Густав
 Gustaf af Geijerstam

Шведские писатели
Похороненные на кладбище Норра бегравнингсплатсен
Дворянство Швеции
Литературные критики Швеции
Мемуаристы Швеции